

Eventos 
A comédia do viúvo, de Gil Vicente.

Nascimentos

Falecimentos